Port Republic Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Port Republic Historic District (New Jersey), ID-Nr. 91000596
 Port Republic Historic District (Virginia), ID-Nr. 80004224